Ceronema är ett släkte av insekter. Ceronema ingår i familjen skålsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skålsköldlöss
Ceronema